Boutigny – miejscowość i gmina we Francji

Osoby o tym nazwisku:
 Robert Boutigny – francuski kajakarz, olimpijczyk